Mužská čtyřhra New York Open 2018 probíhala v polovině února 2018. Do deblové soutěže uniondalského tenisového turnaje na Long Islandu ve státě New York nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o premiérový ročník události hrané na tvrdém povrchu v aréně Nassau Veterans Memorial Coliseum. Turnaj se stal první akcí v historii ATP, kde byl položen povrch černé barvy.

Vítězem se stal druhý nasazený bělorusko-rakouský pár Max Mirnyj a Philipp Oswald, který ve finále za 1.28 hodin zdolal nizozemsko-novozélandskou dvojici Wesley Koolhof a Artem Sitak. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 4–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Oba šampioni, kteří odvrátili sedm z osmi brejkových hrozeb, si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali druhou společnou trofej po Kremlin Cupu 2017. 40letý Mirnyj odehrál na okruhu ATP Tour jubilejní 100. finále a vybojoval padesátý první deblový titul. Pro 32letého Oswalda to bylo sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (1. kolo)
  Max Mirnyj /  Philipp Oswald (vítězové)
  Nicholas Monroe /  John-Patrick Smith (1. kolo)
  Robert Lindstedt /  Franko Škugor (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

New York Open
ATP World Tour 2018